El Torneig de Portorož 2009, també conegut com a Banka Koper Slovenia Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 5a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de juliol de 2009 al ŠRC Marina de Portorož, Eslovènia.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009